Boina bezeichnet:
 alternativ die Baskenmütze

Boina ist der Familienname von
 Salim Ben Boina (* 1991), komorischer Fußballtorhüter